Middelgrunden refererer til flere områder i Danmark:

 Store Middelgrund i Kattegat mellem Gilleleje og Anholt.
 Middelgrunden (Øresund) i Øresund
 Middelgrunden (Sønderborg Bugt) i Sønderborg Bugt
 Middelgrundens Vindmøllepark